Николай Петков може да се отнася за:

 Николай Петков (алпинист), р.1958 г.
 Николай Петков (писател), р.1971 г.